Николай Александрович Малышев: Малышев, Николай Александрович (1911—2005) — советский и российский гидроэнергетик, Герой Социалистического Труда.
 Малышев, Николай Александрович (род. 1986) — российский шашист.